Ладо может означать:

 Ладо — колониальный торговый пост, расположен на территории штата Центральная Экватория Южного Судана.
 Ладо, Альдо (род. 1934) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Ладо, Мария (род. 1965) — украинский драматург и сценарист.
 Ладо Сеидишвили (1931—2010) — грузинский поэт и художник.
 Гогберашвили, Владимир Олегович (род. 1987) — российский футболист, известный как Ладо.

См. также 
 Дом Ладо